(1899–1958), historien de l'art norvégien, directeur du personnel gouvernemental, conjoint de Maja Refsum
  (1913–1976), acteur et chanteur
 Asbjørn Nilssen (1875-1958), coureur norvégien du combiné nordique et médecin norvégien
 Bjarne Nilssen (1879-1956), sportif et ingénieur norvégien 
 Jappe Nilssen (1870-1931), journaliste et critique d'art norvégien du Dagbladet, à la fois écrivain et historien d'art
  (1958-), réalisateur norvégien et producteur de cinéma
  (1871–1947), parlementaire norvégien
 Olaug Nilssen (1977-), écrivaine norvégienne et auteure de littérature d'enfance
  (1829–1912), parlementaire norvégien, ordre de Saint-Olaf
  (1974-), compositeur norvégien et musicien de jazz, Buddyprisen
 Sebastian Plur Nilssen, musher
  (1990-), acteur norvégien